Collegio elettorale di Monreale – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Monreale – collegio elettorale del Senato della Repubblica (1993-2005)